Каторжный:
 
 Каторжный, Роман — наказной полковник нежинский.